

Localidades 

Landes (departamento)
Landes (Charente-Maritime)

Desambiguação